Mihkel Aitsam ist der Name folgender Personen:

* Mihkel Aitsam (Revolutionär) (1876–1917), estnischer Revolutionär 
 Mihkel Aitsam (Schriftsteller) (1877–1953), estnischer Schriftsteller und Journalist